Richmond County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Richmond County Courthouse (New York), ID-Nr. 83004150
 Richmond County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001747
 Richmond County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 72001413